Het ATP-toernooi van Porto (officieel het Maia Open) van 1995 werd gespeeld van  12 tot en met 18 juni. Er werd gespeeld op de gravelbanen van het Maia Tennis Complex in de Portugese stad Porto.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Porto
ATP-toernooi van Porto